Miejscowości w Polsce:
 Piszczaty-Kończany
 Piszczaty-Piotrowięta